Moon Ska Records — один из известнейших американских ска-рекорд-лейблов 80-90-х годов.

История 
Лейбл работал с 1983 по 2000 год и был ориентирован исключительно на музыку ска. Первоначальное название компании — Moon Records, но, вследствие конфликта авторских прав, было изменено. Лейбл основан музыкантом группы The Toasters Робертом Хингли (Robert «Bucket» Hingley).

Группы лейбла 

Лейблы звукозаписи США
Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1983 году